Викторико Р. Грахалес има више значења:

 Викторико Р. Грахалес (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Викторико Р. Грахалес, Иглесија Вијеха (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Викторико Р. Грахалес (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Викторико Р. Грахалес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику